El término achupalla se puede referir a:

Botánica 
Varias plantas nativas de Centro América y América del Sur de la familia bromeliáceas, entre ellas:
Ananas comosus, la piña o el ananá, una planta perenne de fruto comestible;
Fascicularia bicolor, una especie nativa de Chile con la que se hacen sombreros;Guzmania candelabrum, nativa de Ecuador y Colombia (véase Guzmania);
Cualquier especie de Puya, en Colombia y Ecuador sobre todo Puya furfuracea y en Perú Puya longistyla o Puya ferruginea.

En Chile, también se denominan así la apiácea Eryngium paniculatum y la iridácea Libertia sessiliflora''.

Historia 
Combate de Achupallas victoria del ejército argentinochileno al mando de José de San Martín contra los realistas (colonialistas proespañoles).

Geografía  
Achupalla (Buenos Aires), pequeña localidad  en el partido de Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina, lleva el nombre en homenaje al combate sucedido en Chile. Véase también: Villa Grisolía.
Estación Achupallas, una estación ferroviaria ubicada en el partido de Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina.